Чемпионат Нидерландов по футболу 1912/13 () — 25-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие восемнадцать команд из 13 городов, разбитые на две группы — Восточную и Западную.

Победителем восточный группы стал клуб «Витесс» из города Арнем, а на западе сильнейшей командой стала «Спарта» из Роттердама. Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб «Спарта» в четвёртый раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток 

1 Со следующего сезона в группе Юг.

Первый класс Запад 

2 Со следующего сезона в группе Юг.

Результаты матчей

Первый класс Восток 

  •    •

Первый класс Запад

Финал чемпионата

Первый матч

Второй матч

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+8):
 20 октября 1912 — «Спарта» 8:1 ХФК
 16 марта 1913 — «Спарта» 8:1 СВВ
 Самая крупная победа гостей (+9): 
 16 марта 1913 — «Аякс» 1:9 ДФК
 Самое большое количество забитых мячей (12):
 6 октября 1912 — «Харлем» 8:4 ХФК
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (9):
 16 марта 1913 — «Аякс» 1:9 ДФК

Источники

Ссылки 
 Сезон на сайте eu-football.ru

Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1912 году
Спорт в Нидерландах в 1913 году